Вінтаж означає щось колекційне, витримане роками. Наприклад, вино, горілка тощо:

 Вінтаж (виноробство) — вина або урожай певного року та віку.
 Вінтаж (мода) — одяг, який було випущено в 20 столітті, але який набув актуальності в контексті моди початку XXI століття (вінтажний одяг). У широкому сенсі — будь-які предмети побуту минулого в сучасній інтерпретації (у стилі ретро).
 Вінтаж (інтер'єр) — суміш стилів. Частіше всього йдеться про те, що елементи оздоблення (декор) є старовинними або ж виконані під старовину (імітація старовинних технологічних прийомів та технік) і вплетені в сучасний інтер'єр.
 Вінтаж (механіка) — старовинні гарно збереженні й функціонально придатні в сучасному світі механізми та інструменти. У широкому сенсі — будь-які предмети, інструменти та механізми, виконані з високоякісних і дорогих матеріалів з використанням ручної праці майстра.
 Вінтаж (фотографія) — світлина, яка була зроблена одночасно з негативом або незабаром після цього.
 Вінтаж (телеканал) — телеканал, що пізніше перейменувався в UNC
 Вінтаж — російський поп-гурт.